La granduchessa e il cameriere (The Grand Duchess and the Waiter) − film del 1926 diretto da Malcolm St. Clair
La granduchessa e il cameriere (Here Is My Heart) − film del 1934 diretto da Frank Tuttle